Schumi ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Schumi (1933–2017), österreichischer Politiker (ÖVP)

Schumi steht außerdem für:
 den Spitznamen des Rennfahrers Michael Schumacher
 (15761) Schumi, ein Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach dem Rennfahrer

Siehe auch: 
 Tschumi